Occitanië (streek) (Fransː Langue d'Oc of Occitanie), historische landstreek die heel het zuiden van Frankrijk beslaat
 Occitanie, regio in Zuid-Frankrijk (die de helft kleiner is)